Saint-Flour je lahko:

Saint-Flour, prvi škof Lodèva, goduje 5. novembra,
 Saint-Flour, kraj in občina v francoskem departmaju Cantal, z istoimenskim kantonom in okrožjem,
 Saint-Flour, kraj in občina v francoskem departmaju Puy-de-Dôme.

Glej tudi 
Saint-Flour-de-Mercoire, kraj in občina v francoskem departmaju Lozère,
Anglards-de-Saint-Flour, kraj in občina v francoskem departmaju Cantal.